Гроты () — польский дворянский герб.

Описание 
В золотом поле три копейных острия, рядом, острием вверх. В навершии шлема три страусовые пера.

Герб Гроты внесен в Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 78

Герб используют 

Пашковичи, в прежней Земле Мельницкой оседлые. Из них Андрей Пашкович в 1769 году владел там же поместьями.

Примечания

Литература 
 Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 78
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением наконечника копья
Гербы с изображением трёх страусовых перьев